Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2020 — двадцать восьмой розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим розыгрышем чемпионат покинули клубы «СТК Нефтекамск», «Мордовия» и «Сибирь», но вернулась команда «Сокол» (Казахстан).

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею